Первомайский — посёлок в Марёвском муниципальном районе Новгородской области, входит в Молвотицкое сельское поселение. Численность постоянного населения на 1 января 2012 года — 213 человек, число хозяйств — 80.

Посёлок находится к югу от Молвотиц, на автодороге , у реки Щебереха близ устья реки Стабенка. В посёлке Первомайский четыре улицы: Лесная, Молодёжная, Солнечная и Центральная.

История 
Посёлок возник при Молвотицкой РТС. Наименование Первомайский присвоено посёлку Молвотицкого сельсовета решением Новгородского облисполкома № 354 от 2 июня 1958 года.

По результатам муниципальной реформы деревня входит в состав муниципального образования — Молвотицкое сельское поселение Марёвского муниципального района (местное самоуправление), по административно-территориальному устройству подчинена администрации Молвотицкого сельского поселения Марёвского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Марёвского района